La β-fergusonite-(Y) è un minerale dimorfo della fergusonite-(Y) appartenente al gruppo della fergusonite la cui scoperta è stata pubblicata nel 1961. Il nome deriva dall'analogia con la fergusonite-(Y) che a sua volta è stata dedicata al politico e collezionista di minerali scozzese Robert Ferguson (1767-1840).

Morfologia

Origine e giacitura 
La β-fergusonite-(Y) si trova nel granito.

Sinonimi 
La specie β-fergusonite-(Y) venne denominata all'atto della scoperta fergusonite-beta, nel 1987 venne ridenominata fergusonite-beta-(Y) nell'ambito di una revisione della nomenclatura dei minerali contenenti terre rare.

Note

Collegamenti esterni 

 
Ossidi e idrossidi (minerali)